Суперкубок Німеччини з футболу 2020 — 11-й розіграш турніру після його відновлення (26-й розіграш, враховуючи офіційні та не офіційні матчі турніру). Матч відбувся 30 вересня 2020 року на стадіоні «Альянц Арена» в місті Мюнхен між чемпіоном і володарем кубка Німеччини «Баварією» та віце-чемпіоном Німеччини «Боруссією» (Дортмунд).

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway.com

Німеччина
2020
Вересень 2020
2020 у німецькому спорті